Puerto Tejada kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Puerto Tejada (kommunhuvudort), Cauca, 
 Puerto Tejada (kommun), Cauca,